Официальная статистика по количеству суицидов в Республике Казахстан около 12750 школьников и более 20000 среди взрослого населения . Приводимые независимыми экспертами цифры свидетельствуют о том, что проблема самоубийств уже принимает угрожающие масштабы, стабильно закрепляя за Казахстаном одну из лидирующих позиций в мире по количеству суицидов.

Способы 
По информации президента Ассоциации психоаналитиков Казахстана Анна Кудиярова самый популярный метод самоубийства среди мужчин – это повешение, когда у женщин на первом месте медицинские таблетки, из-за их доступности. Среди военнослужащих и полицейских, распространено самоубийство при помощи оружия ввиду его доступности. Часто причиной суицида в армии служит дедовщина.

Детский суицид 
Самоубийства среди подростков являются серьёзной проблемой в Казахстане. По словам главы Национального центра по правам человека Вячеслава Калюжного, тройка главных причин детского суицида в мире выглядит так (от большего к меньшему): несчастная любовь, ссоры с родителями, страх перед будущим. Депутат мажилиса парламента Казахстана Бахыт Сыздыкова считает, что психологическое давление на детей в процессе подготовки к ЕНТ и его результат является причиной многих суицидов.

Статистика 
В стране самое большое количество зарегистрированных самоубийств среди девочек в возрасте от 15 до 19 лет и среди мальчиков, что является вторым по величине показателем после России. Доклад ЮНИСЕФ 2009 года показывает, что с 1999 по 2008 год количество самоубийств среди молодых людей в стране увеличилось на 23 %.

По словам Раисы Шер, главы Комитета по защите ребёнка министерства образования страны, есть несколько факторов, приводящих к таким высоким показателям самоубийств среди молодых людей:
 Издевательства в школе
 Отсутствие или потеря смысла жизни
 Падение норм социального поведения
 Не чувствовать любви со стороны родителей и близких 
 Упрёки со стороны взрослых

Примечания

Ссылки 
 http://yvision.kz/post/264336
 http://ula.yvision.kz/post/123871
 http://news.nur.kz/187170.html